Pine Grove Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Pine Grove Airport (Nevada)
 Pine Grove Airport (Pennsylvania)
 Pine Grove Airport (Wisconsin)